Leninsk – città dell'oblast' di Volgograd, Russia
 Leninsk –  centro abitato dell'Oblast' autonoma ebraica, situato nel Leninskij rajon, Russia
 Leninsk-Kuzneckij – città dell'oblast' di Kemerovo, Russia
 Leninsk – fino al 1995 denominazione di Baıqońyr, città della Regione di Qyzylorda del Kazakistan sotto amministrazione russa
 Leninsk – vecchia denominazione di Taldom, città dell'oblast' di Mosca, Russia
 Leninsk – vecchia denominazione di Asaka, città dell'Uzbekistan
 Leninsk – vecchia denominazione di Türkmenabat, città del Turkmenistan